Bassino – cognome italiano
 Agostino Bassino – politico e avvocato italiano
 Marta Bassino – sciatrice alpina italiana